Альсевосмиевые (лат. Alseuosmiaceae) — семейство цветковых растений порядка Астроцветные (Asterales). Содержит 4 рода и около 10 видов.

Ботаническое описание 
Представители альсевосмиевых — кустарники с простыми листьями, расположенными очерёдно, мутовчато или по спирали. Края листьев цельные или зубчатые. Одиночные цветки расположены на верхушках побегов или в пазухах, они также могут быть собраны в щитки или, редко, кисти. Плод — ягода.

Ареал 
Альсевосмиевые встречаются в Австралии, Новой Каледонии и Новой Зеландии.

Таксономия 
Включает следующие роды:

Примечания

Ссылки 
Информация на сайте GRIN.

Астроцветные
Семейства растений